Eine Johannisbeere ist 
 botanisch ein Vertreter der Johannisbeeren (Ribes)
 generell der Name einer essbaren Frucht der Johannisbeeren, meist der
 Roten Johannisbeere
 Schwarzen Johannisbeere